Драгичешти има више значења:

 Драгичешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Драгичешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији